

Carriera

Club
Pétursson giocò nello Stjarnan, a livello giovanile. Passò poi ai norvegesi del Lyn Oslo, per cui esordì nella Tippeligaen il 3 agosto 2009, difendendo i pali della porta del club nel pareggio per 2-2 contro il Brann. Giocò altri 4 incontri nella massima divisione norvegese, ma a fine anno il club retrocesse in Adeccoligaen.

Nel corso del 2010, poi, il Lyn Oslo dichiarò bancarotta e Pétursson si ritrovò svincolato. Si accordò allora con i danesi del SønderjyskE.

Nazionale
Partecipò, con l', al campionato europeo di categoria del 2011.

Note

Collegamenti esterni